LVT Amtrac – gąsienicowy pojazd amfibijny
 AAV-7 Amphibious Assault Vehicle, dawniej LVT-7
 Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung – zobacz: Lista służb specjalnych
 Lars von Trier – duński reżyser filmowy
 Podatek od wartości gruntu – Land Value Tax